Anderson Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Branch (Bear Creek), Fluss im Franklin County, Bundesstaat Alabama
 Anderson Branch (Turkey Creek), Fluss im Bundesstaat Florida
 Anderson Branch (Richardson Branch), Fluss im Macoupin County, Bundesstaat Illinois
 Anderson Branch (Elkhorn Creek), Fluss im Pike County, Bundesstaat Kentucky
 Anderson Branch (Newcombe Creek), Fluss im Elliott County, Bundesstaat Kentucky

Siehe auch:
 Anderson Spring Branch